Mitsubishi RVR er den japanske betegnelse for:
 En kompakt MPV bygget mellem 1991 og 2002, se Mitsubishi Space Runner
 En crossover/SUV bygget siden 2010, se Mitsubishi ASX